Cerva ist der Name folgender Orte:

 Cerva (Kalabrien), Gemeinde in der Provinz Catanzaro, Kalabrien, Italien
 Cerva (Ribeira de Pena), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ribeira de Pena, Portugal

Cerva ist der Name von:

 Bernhard Caboga-Cerva (1785–1855), österreichischer General

CERVA steht als Abkürzung für
 Consortium Europeén de Réalisation et de Ventes d’Avions, französischer Flugzeughersteller